Paul Agnew ist der Name folgender Personen:

* Paul Agnew (Sänger) (* 1964), britischer Opernsänger
 Paul Agnew (Fußballspieler) (* 1965), nordirischer Fußballspieler